Tabela prafaktorjev števil vsebuje faktorizacijo celih števil od 1 do 1002.

Aditivna funkcija a0(n) (sopf(n)) je vsota prafaktorjev števila n. Kadar je n praštevilo, je faktor zapisan krepko.

Glej tudi 
 tabela deliteljev (1–1000)

Praštevila